Куприц — еврейская фамилия.

 Куприц, Николай Яковлевич (1912—1980) — советский юрист, правовед.
 Куприц, Яков Николаевич (1878—1969) — советский учёный в области технологии мукомольного производства.